Тарделькуэнде ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 64,14 км². Население 512 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Эстебан протомартир и богоматерь  дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории